Анато́лий Фёдорович Кре́сик (род. , Минская область, Белорусская ССР, СССР)  — российский военный общественный и политический деятель, капитан 1 ранга.

Биография 

Кресик Анатолий Фёдорович родился 19 августа 1943 года в партизанском отряде, в лесах Белоруссии где воевал его отец, который погиб в 1945 году.

С 1950 по 1060 год обучался в средней школе в Минской области, а в 1962 году поступил в Высшее военно-морское училище радиоэлектроники им А.С. Попова, которое окончил в 1967 году получив звание лейтенанта, и был отправлен для дальнейшего прохождения службы на Краснознамённый Северный флот.

С 1967 по 1969 год, командовал боевой частью связи (БЧ-4) на плавбазе "Волга", где принимал участвовал в боевых действиях в Египте в составе Средиземноморской эскадры.

С 1969 по 1975 год командовал БЧ-4 на атомном подводном крейсере стратегического назначения "К-210" Краснознамённого Северного флота, на котором участвовал в 4-х боевых службах.

С 1975 по 1977 год обучался в Военно-Морской орденов Ленина и Ушакова академии на факультете Управления силами ВМФ.

С 1977 по 1992 год  проходил службу в Оперативном управлении Главного штаба ВМФ СССР, а 1992 году был уволен в запас по достижении предельного возраста прибывания на военной службе.

Общественно-политическая деятельность 

В 2010 году организовал региональную ветеранскую общественную организацию "Союз Военных Моряков", где был избран её председателем, которым оставался до самой кончины в 2015 году. В отличие от других ветеранских организаций офицеров ВМФ, созданный Кресиком А.Ф. "Союз Военных Моряков" имел прямую оппозиционную направленность к действующей власти РФ, где основной задачей союза было содействие восстановлению Военно-Морского Флота России и его боевой мощи на просторах Мирового океана, а также восстановление исторической справедливости в отношении вклада Военно-Морского Флота СССР, для достижения Победы в Великой Отечественной войне.

За активную патриотическую деятельность получил орден "Русское офицерское собрание"  

Кресик А.Ф. неоднократно выступал на различных оппозиционных митингах, Общероссийских офицерских собраниях, им написан ряд критических статей и заявлений от имени "Союза Военных Моряков", а так же обращений к Президенту России и другим Федеральным органам государственной власти.       

В октябре 2010 года Кресик А.Ф. публично обратился к Президенту России с призывом немедленно отстранить от должности Министра обороны Сердюкова А.Э. и его заместителей и расследованию их деятельности по уничтожению оборонного потенциала России.

В январе 2011 года Кресик А.Ф. от имени "Союза Военных Моряков" публично выступил в защиту арестованного полковника Квачкова В.В., с открытым письмом к Генеральному прокурору Чайке Ю.Я. и Секретарю Совета безопасности РФ Патрушеву Н.П.  

В марте 2013 года Кресик А.Ф. от имени группы ветеранских организаций, публично выступил в защиту бывшего матроса Северного флота Алексея Полиховича и бывшего морского пехотинца Балтийского флота Дениса Луцкевича, обвиняемых по так называемому "Болотному делу", а также выступал в их защиту непосредственно на судебных заседаниях.

В марте 2014 года капитан 1 ранга в отставке Кресик А.Ф. и капитан 1 ранга запаса Евдокимов М.А., от имени "Союза Военных Моряков" публично обратились к Президенту России, от которого потребовали немедленного освобождения Крыма и города Героя Севастополя от украинской оккупации и возвращению их в состав России, изложив при этом краткий план действий и пояснительную записку по проведению данной военно-политической операции.

Анатолий Фёдорович в 2012 году был избран членом Высшего Совета офицеров России Общероссийского офицерского собрания, а в 2014 году избран членом Наблюдательного совета Общероссийского офицерского собрания.

Награды 

 Орден За службу Родине в Вооружённых Силах СССР 3 степени
 Юбилейная медаль «300 лет Российскому флоту»
 Медаль За безупречную службу 1 степени
 Медаль За безупречную службу 2 степени
 Медаль За безупречную службу 3 степени
 Юбилейная медаль "50 лет Вооружённых Сил СССР"
 Юбилейная медаль "60 лет Вооружённых Сил СССР"
 Юбилейная медаль "70 лет Вооружённых Сил СССР"
Знак "Воину-интернационалисту"
 имеет и другие государственные награды СССР и РФ.

Память 
В 2016 году на фасаде часовни Резиденции русского путешественника Фёдора Конюхова, в Москве, «Союзом Военных Моряков» была установлена мемориальная доска в честь основателя союза - капитана 1 ранга Кресика Анатолия Фёдоровича.

Примечания

Ссылки 
 Выступление А. Ф. Кресика на митинге "Союза десантников"
 Выступление А. Ф. Кресика на Воробьёвых горах